E pode referir-se a: 

 No alfabeto:
 E - maiúscula da quinta letra e, do alfabeto latino.
 E - letra do alfabeto cirílico.

 Na astronomia:
 e - símbolo para a excentricidade.

 Na aviação:
 E - símbolo para echo do alfabeto radiotelefônico.

Na cultura:
 É... - peça teatral de Millôr Fernandes.
 E.R. - série de televisão estadounidense criado por Michael Crichton.

 Na embalagem:
 Número E - código de referência para aditivos alimentares da União Europeia. 

 Na física:
 e - símbolo para a carga do elétron.
 E - símbolo para a energia.
 E=mc² - relação entre energia e massa de um corpo, da autoria de Albert Einstein.
 E () - símbolo de fórmula para o campo eléctrico.
 °e - símbolo para descrever graus de água dura.
 E - símbolo para o módulo de elasticidade.

 Na geografia:
 E - símbolo para leste (do inglês: east).

 Na matemática:
 e - Número de Euler, constante matemática.
 e () - conjunção lógica utilizado em cálculos lógicos.
  - símbolo para um elemento neutro da teoria dos grupos.
∃ (letra E rotacionada) - operador da quantificação existencial. 

 Na música:
 Mi - nota musical em algumas línguas (p. ex. inglês e alemão). 

 Na política: 
 Ergue-te - partido português.

 Na placa de identificação de veículos:
 E - símbolo para Espanha.

 Na química:
 E - símbolo para a vitamina E.
 E - símbolo de risco (explosivo).

 Na televisão:
 E! - símbolo para E! Entertainment Television: canal de televisão por assinatura.
 Outros usos:
 E - eletrônico (do inglês: electronic), usado em E-mail, E-business, E-commerce, E-consulting, E-marketplace etc.
 Linguagem de programação E.

Ver também 
21

Desambiguações de letras